Жорняки — название населённых пунктов на Украине:

 Жорняки — село,  Глобинский район.

 Жорняки — село,  Кобелякский район, ликвидировано в 1995 году.